Xenops minutus és una espècie d'ocell de la família dels furnàrids (Furnariidae).

Hàbitat i distribució 
Viu a la selva humida i altres formacions boscoses de les terres baixes des de Mèxic cap al sud, a la llarga de vessant del Carib fins Nicaragua i ambdues vessants de Costa Rica i Panamà i des de Colòmbia, Veneçuela i Guaiana, cap al sud, per l'oest dels Andes, fins l'oest de l'Equador i, per l'est dels Andes, a través de l'est de l'Equador, est del Perú i Brasil fins al nord i l'est de Bolívia, est del Paraguai i nord-est de l'Argentina.

Taxonomia 
Segons la classificació de Handbook of the Birds of the World and BirdLife International (2020). Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world (versió 5, 2020)  la població de Paraguai i Argentina, pertany en realitat a una espècie diferent de la resta, de la següent manera:
 Xenops minutus (sensu stricto) - Xenop gorjablanc 
 Xenops genibarbis - Xenop senzill.

Referències 

Furnarins